Esistono più comuni francesi con questo nome

Perreux – Loira
Perreux – Yonne